William Corlett est un nom pouvant désigner:

 (1842-1890), homme politique américain
 (1856-1937), architecte et contracteur américain
 (1938-2005), auteur pour enfants anglais

Voir aussi

Corlett, William